Mesostigmata är en ordning av spindeldjur. Mesostigmata ingår i klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Mesostigmata 2856 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur